Caroline Wozniacki era la detentrice del titolo, ma si è ritirata prima del suo incontro di secondo turno.

Anastasija Pavljučenkova ha vinto il titolo sconfiggendo in finale Dar'ja Gavrilova con il punteggio di 5–7, 6–3, 7–63.

Teste di serie 

 Elina Svitolina (secondo turno, ritirata)
 Venus Williams (secondo turno)
 Caroline Wozniacki (secondo turno, ritirata)
 Agnieszka Radwańska (secondo turno)

 Elena Vesnina (primo turno)
 Anastasija Pavljučenkova (campionessa)
 Dar'ja Gavrilova (finalista)
 Zhang Shuai (secondo turno)

Wild card 

  Lee Ya-hsuan (primo turno)
  Elina Svitolina (secondo turno)

 Elena Vesnina (primo turno)
 Zhang Ling (primo turno)

Qualificate 

  Shūko Aoyama (primo turno)
  Jacqueline Cako (secondo turno)
  Valentini Grammatikopoulou (primo turno)

 Alexa Guarachi (primo turno)
 Priscilla Hon (primo turno)
 Miyu Katō (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Hong Kong Open 2017